Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale John James e Chris Kachel 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ross Case /  Geoff Masters (campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)

 Syd Ball /  Kim Warwick (semifinali)
 Rod Frawley /  Francisco González (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1979